Csehország
 Břehy, település a Pardubicei járásban
 Břehy, Týn nad Vltavou településrésze a České Budějovice-i járásban
 Břehy, Žďár településrésze a Mladá Boleslav-i járásban
 Szlovákia
 Magasmart (szlovákul Brehy), község a Besztercebányai kerület Zsarnócai járásában